«Железнодорожное дело» — журнал Русского технического общества, издававшийся с 1882 по 1917 год.
 «Железнодорожное дело» — специализированное издательство, выпускающее печатную продукцию железнодорожной тематики.
 «Железнодорожное дело» — альманах, выпускавшийся издательством «Железнодорожное дело» с 1991 по 2019 год.

Железнодорожный транспорт